Little Symphony (Goehr) - symfonie van Alexander Goehr
 Yusef Lateef's Little Symphony - album van Yusef Lateef
 Little Symphony for Horns - symfonie van Jerome Sorcsek
 Little Symphony No. 1 (Milhaud) - symfonie van Darius Milhaud
 Little Symphony No. 2 (Milhaud) - symfonie van Darius Milhaud
 Little Symphony No. 3 (Milhaud) - symfonie van Darius Milhaud
 Little Symphony No. 4 (Milhaud) - symfonie van Darius Milhaud
 Little Symphony No. 5 (Milhaud) - symfonie van Darius Milhaud
 Little Symphony No. 6 (Milhaud) - symfonie van Darius Milhaud